

Persone

Attori e registi
Dennis Hopper – attore e regista statunitense
DeWolf Hopper – attore e cantante statunitense
E. Mason Hopper – regista e attore statunitense
Edna Wallace Hopper – attrice statunitense
Hedda Hopper – attrice e giornalista statunitense
Henry Hopper – attore statunitense, figlio di Dennis Hopper
Jerry Hopper – regista statunitense
Tom Hopper – attore britannico
William Hopper – , attore e militare statunitense

Musicisti
Brian Hopper – chitarrista, cantante, sassofonista e compositore britannico
Hugh Hopper – bassista e compositore britannico, fratello di Brian Hopper

Matematici
Grace Murray Hopper – matematica statunitense

Pittori
Edward Hopper – pittore statunitense

Scienze dello spazio
Hopper – studio concettuale di un veicolo orbitale
Hopper – cratere sulla superficie di Mercurio

Personaggi
Hopper – antagonista del film A Bug's Life
Hopper – lupo, personaggio presente nella saga de La Ruota del Tempo, di Robert Jordan
Hippety Hopper – personaggio della serie Looney Tunes

Pagine correlate 
Hoppers